Абдусамат Чаршанби́евич Дурманов (; ) — советский и узбекский футболист, игравший за «Нефтчи» из Ферганы и сборную Узбекистана.

Карьера 
Начинал играть за «Автомобилист» (Термез) в 1982 году.

В 1985, вместе с партнером по «Сурхану» Шухратом Ходжакуловым, перешёл в клуб «Локомотив» (Чита). В новой команде был одним из основных игроков, проведя за 2 года 45 игр и забив в них 3 мяча.

Играл в командах «Пахтакор» (Ташкент) и «Нефтчи» (Фергана).

В составе команды «Нефтчи» Фергана стал пятикратным чемпионом Узбекистана (1992, 1993, 1994, 1995, 2001), двукратным обладатель кубка Узбекистана (1994, 1996) а также серебряным призёром чемпионата Узбекистана (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003).

Играл за сборную Узбекистана. Провел 7 игр, причем 4 из них — в финальном турнире Летних Азиатских игр 1994 года. В финале против сборной Китая провёл на поле все 90 минут и завоевал с командой главный приз соревнований.

В 2002 завершил карьеру.

В октябре 2014 года принял в качестве главного тренера команду «Язъяван Лочинлари», выступавшую во втором дивизионе чемпионата Узбекистана. Проведя в ней всего месяц вывел команду через серию матчей «пульки» в первую лигу.

В начале апреля 2015 года команда под руководством Дурманова начала сезон в первой лиге в территориальной зоне «Восток». По окончании первого этапа в турнирной таблице зоны «Восток» «Язъяван Лочинлари» занял восьмое место и, тем самым, добился права участия во втором этапе первой лиги. Однако, несмотря на успешное решение данной задачи в августе 2015 года был уволен с поста главного тренера.

Начиная с декабря 2015 года работает тренером в «Нефтчи» со своим младшим братом Рустамом Дурмановым.

Государственные награды 
 Медаль «Шухрат»
 Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте footbook.ru требуется регистрация
 Асад Дўрмонов «Ёзёвон-Лочинлари» бош мураббийи
 «Пулька». «Ёзёвон-лочинлари» билан «Цементчи» биринчи лигада
 Абдусамад Дўрмонов истеъфога чиқди
 Абдусамад Дўрмонов "Нефтчи"га қайтди

Футболисты СССР
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Сурхан»
Игроки ФК «Чита»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Нефтчи» Фергана
Чемпионы Азиатских игр по футболу
Заслуженные спортсмены Республики Узбекистан